Dresen ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Dresen (1935–2001), deutscher Regisseur, Vater von Andreas Dresen
 Andreas Dresen (* 1963), deutscher Filmregisseur
 Ernest Karlowitsch Dresen (1892–1937), sowjetischer Esperantist und Terminologiewissenschaftler
 Lothar Dresen (* 1939), deutscher Geophysiker

Siehe auch:
 Dreesen
 Drehsen
 Dreßen
 Dressen
 Tresen